L'uomo che amò Gatta Danzante – romanzo di Marilyn Durham del 1972
 L'uomo che amò Gatta Danzante – film del 1973 diretto da Richard C. Sarafian